Jacques Allard peut désigner :
 Jacques Allard, un acteur québécois ;
 Jacques Allard (1903-1995), un militaire français ;
 Jacques Allard (1925-), un skipper français ;
 Jacques Allard (1939-), un écrivain et un chercheur québécois.